Zawody w biathlonie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960 odbyły się 21 lutego 1960 roku na trasach w McKinney Creek Stadium, niedaleko Squaw Valley. Biathloniści po raz piąty rywalizowali na igrzyskach olimpijskich, jednak po raz pierwszy rozdano w tej dyscyplinie sportu medale olimpijskie. Do tej pory biathlon, jako patrol wojskowy, był jedynie sportem pokazowym. Zawodnicy walczyli w jednej konkurencji: biegu indywidualnym. W zawodach wzięło udział 30 zawodników.

Pierwszym w historii mistrzem olimpijskim został Szwed Klas Lestander. Wicemistrzem został Antti Tyrväinen z Finlandii, a brązowy medal wywalczył Aleksandr Priwałow z ZSRR.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

1960
Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1960
Biathlon w Stanach Zjednoczonych